Mokřiny ist der Name folgender Orte in Tschechien

 Mokřiny (Aš), Ortsteil von Aš, Okres Cheb
 Mokřiny, Ortsteil von Turnov, Okres Semily
 Mokřiny, Ortsteil von Žďárky, Okres Náchod